

Geografia
 Alaminos (Guadalajara) – comune della Spagna nella Provincia di Guadalajara
 Alaminos (Laguna) – municipalità delle Filippine nella Provincia di Laguna
 Alaminos (Pangasinan) – città componente delle Filippine nella Provincia di Pangasinan

Persone 
 Antón de Alaminos (XV–XVI sec.) – navigatore spagnolo